Куршская коса (национальный парк, Литва)
 Куршская коса (национальный парк, Россия)